Il doppio del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mikael Pernfors e Tobias Svantesson che hanno battuto in finale Agustín Moreno e Jaime Yzaga 6-4, 4-6, 7-5.

Teste di serie 

 David Pate /  Tim Wilkison (semifinali)
 Paul Annacone /  Johan Kriek (semifinali)

 Rodolphe Gilbert /  Robert Seguso (primo turno)
 Dan Goldie /  Greg Van Emburgh (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 1989